Треће по реду ФИБИ-но такмичење Дијамантска лопта је одржано у кинеском граду Нанкинг од 29. јула до 1. августа 2008. године.

Учествовало је 6 екипа (са сваког континента по једна, као и Кина, земља домаћин).

Земље учеснице

Формат такмичења 
Шест екипа је било подељено у две групе. Победници група су играли финални меч, другопласирани меч за треће место, а последљи тимови из група су се борити за пето место.

Групна фаза

Група A 
29.7.2008.

30.7.2008.

31.7.2008.

Група Б 
29.7.2008.

30.7.2008.

31.7.2008.

Завршна фаза

Утакмица за 5. место 
1.8.2008.

Утакмица за 3. место 
1.8.2008.

Финале 
1.8.2008.

Коначан пласман

Судије 
ФИБА је одредила 9 судија за овај турнир:

Спољашње везе 

 Званични сајт.

Међународна кошаркашка такмичења
Кошарка у Кини
Кошарка у 2008.